Анастасия Дмитриевна (Ася) Петрова (28 октября 1988, Ленинград) — прозаик, переводчик французской литературы. Лауреат премии «Книгуру». Доцент СПбГУ.

Биография 
Родилась в 1988 году в Ленинграде. Отец, Дмитрий Николаевич Петров, член Союза писателей России. Мать, Галина Владимировна Петрова, музыковед, старший научный сотрудник Института истории искусств.

Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и магистратуру университета Сорбонна Париж IV. Преподаёт в СПБГу на кафедре романской филологии.

В 2015 году вышла замуж за детского писателя, поэта и переводчика Михаила Яснова.

Член гильдии «Мастера литературного перевода» и Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор произведений для детей и более 40 книг переводов, в том числе Ф. Клоделя, Ж. Лафорга, М. Эме, Э.-Э. Шмитта, Т. де Фомбеля, Б. Фрио и др.

Премии 
В 2011 году получила первую премию «Книгуру» за сборник рассказов «Волки на парашютах». Впоследствии сборник также вошел в лонг-лист премии «Baby-НОС» и был отмечен дипломом премии «Белая ворона». Другая книга Аси Петровой «Кто не умер, танцуйте диско!» вошла в лонг-лист премии «Выбор» издательства «Самокат» и «Новой газеты».

В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза» со сборником рассказов «Взрослые молчат».

2014 год: книга «Короли мира» вошла в шорт-лист 24-го конкурса АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России) в номинации «Лучшая книга для детей и юношества».

2015 год: Всероссийская литературная премия им. С. Маршака в номинации «Дебют в детской литературе» за книгу «Короли мира».

2016 год: финалист премии «Новая детская книга» за рукопись сказки «Мечты на букву „ч“».

2018 год: Номинации: Большая книга 2018 (Книга «Последняя треть темноты»).

2018 год: Диплом им. Г. Х. Андерсена IBBY за перевод книги Аньес Дезарт «Ты мне не нравишься» (Поляндрия, 2017).

2018 год: Почётный диплом одесской международной премии им. Исаака Бабеля за лучший рассказ на русском языке (рассказ «Вратарь по жизни»).

Список произведений 
 Волки на парашютах. — СПб.: Детгиз, 2012.
 Чувства, у которых болят зубы. — М.: Премудрый сверчок, 2013.
 Кто не умер, танцуйте диско. — М.: БММ, 2013.
 Короли мира. — М.: Серафим и София, 2014.
 Взрослые молчат. — СПб: Чёрная речка, 2015.
 Три жизни врозь. — М.: БММ, Пальмира, 2017.
 Последняя треть темноты. — СПб: Лимбус Пресс, 2017.
 Наверно, я ещё маленький. — М.: Рипол-классик, 2018.
 А у нашей кошки есть бабушка? — М.: МИФ, 2019.
 Никогда не разговаривайте с волшебниками. — М: ИДМ, 2019.
 Кто что скажет — все равно: рассказы / худож. А. Юфа. — М.: РОСМЭН, 2020. — 80 с.: ил.
 Свободная страна. — М.: Эксмо, 2021.
 Лучшая. — Спб.: Чёрная речка, 2021.

Примечания

Ссылки 
 Ася Петрова в «Журнальном зале»
 Список рецензий в журнале «Прочтение»
 Ася Петрова в гостях у Литературной пятницы
  Ася Петрова и её книга «Короли мира»
 Встречи с авторами в Доме книги. Ася Петрова
  ПроДетЛит. Ася Петрова
 Лучшая. Новая книга о музыке, творческих муках и поиске себя
 Ася Петрова. О детских книгах и писателях
  Ася Петрова в проекте Анны Гриневич «Персона»
 Памяти Михаила Яснова
 Интервью на канале «Санкт-Петербург»

Детские писатели России
Переводчики с французского языка